Sturtevant ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Sturtevant (1891–1970), US-amerikanischer Genetiker
 Aaron Paul (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Edgar Howard Sturtevant (1875–1952), US-amerikanischer Linguist
 Elaine Sturtevant (1924–2014), US-amerikanische Künstlerin
 Erich Sturtevant (1869–1947), deutscher Schriftsteller, Regionalhistoriker und Maler 
 Harwood Sturtevant (1888–1977), US-amerikanischer Priester, Bischof der Episcopal-Kirche in Amerika
 John Sturtevant (1913–1974), US-amerikanischer Szenenbildner
 John Cirby Sturtevant (1835–1912), US-amerikanischer Politiker

Sturtevant steht für: 

 Sturtevant (Wisconsin), eine Ortschaft im Racine County, Wisconsin, USA 
 Sturtevant Mill Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller